Île aux Hérons peut désigner :
 Île aux Hérons, l'île du Nouveau-Brunswick au Canada ;
 Île aux Hérons, la petite île située dans les rapides de Lachine, sur le fleuve Saint-Laurent, près de Montréal au Québec, au Canada ;